Miejscowości w USA:
 Port Washington – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Port Washington – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Port Washington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Port Washington – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee

Gminy w USA:
 Port Washington (ang. Port Washington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee